Чюэмпе-Сала — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чюэмпе-Сала — река, правый приток р. Оюн-Юряге, координаты 69°30' с. ш. 133°38' в. д., код ГКГН 130899.
 Чюэмпе-Сала — река, левый приток р. Бакы, координаты 69°06' с. ш. 133°50' в. д., код ГКГН 131493.

См. также 
 Чюэмпе